Dry bezeichnet:

 Dry County, US-Staat mit Beschränkung des Alkoholkonsums
 Dry Deck Shelter, Modul, das an U-Booten angebracht werden kann
 Dry (Loiret), französische Gemeinde im Département Loiret
 Dry Tortugas, Inselgruppe im Golf von Mexiko
 The Dry – Lügen der Vergangenheit, einen australischen Spielfilm von 2020

DRY steht als Abkürzung für:
 Don’t repeat yourself, DRY, Prinzip zur Redundanzvermeidung

im NRHP gelistete Objekte:
 Dry Bridge School, in Martinsville, Virginia, ID-Nr. 09000065
 Dry Creek Archeological Site, in Lignite, Alaska, ID-Nr. 74000442
 Dry Creek High School Building, in Dry Creek, Louisiana, ID-Nr. 87002572
 Dry Creek Rockshelter, in Boise, Idaho, ID-Nr. 91001719
 Dry Creek Voting House No. 14, in Morehead, Kentucky, ID-Nr. 98000348
 Dry Creek-Warm Springs Valleys Archeological District, in Healdsburg, Kalifornien, ID-Nr. 77000350
 Dry Dock Engine Works-Detroit Dry Dock Company Complex, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 09000680
 Dry Forks Plantation, in Coy, Alabama, ID-Nr. 99000250
 Dry Lakes Plateau, in Bodie Hills, Kalifornien, ID-Nr. 02001394
 Dry Mills School, in Gray, Maine, ID-Nr. 96001495
 Dry Park Lookout Cabin and Storage Sheds, in Big Springs, Arizona, ID-Nr. 87002479
 Dry Run Bridge, in Littleport, Iowa, ID-Nr. 98000803
 Dry Run Site, in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 85003041
 Dry-Tortugas-Nationalpark, in Key West, Florida, ID-Nr. 01000228
 Dry Valley Church and Cemetery, in Mullen, Nebraska, ID-Nr. 07000660

Dry ist der Familienname folgender Personen:
 Graham Dry (* 1944), britischer Antiquar, Kunsthändler und Bibliophiler
 Mark Dry (* 1987), britischer Hammerwerfer

Abkürzung